Света Троица може да се отнася за:

 Света Троица, елемент от християнската доктрина

Манастири 
 Света Троица (Халки), в патримониума на който е учредена Халкинската семинария;
 Света Троица (скален манастир), манастир в Италия;
 Света Троица (косовски манастир), манастир в Косово;
 Устремски манастир „Света Троица“, манастир в Тополовградско, България;

Църкви 
 „Света Троица Маврикийска“ от VI век в близост до Лизимахия;
 „Света Троица (Чернигов)“, катедрала в Чернигов, Украйна;
 „Света Троица (Пастух)“, с. Пастух, област Кюстендил, България;
 „Света Троица (Раково)“, с. Раково, Община Невестино, област Кюстендил, България;
 „Света Троица (Кошава)“, с. Кошава, област Видин, България;
 „Света Троица (Свищов)“, България;
 „Света Троица (румънска църква в София)“, България;
 „Света Троица (София, Слатина)“, България;
 „Света Троица (София, квартал „Света Троица“)“, България;
 „Света Троица (Пловдив)“, България;
 „Света Троица (Ехо)“, параклис в Стара планина, близо до хижа „Ехо“, Централна България;
 „Света Троица (Русе)“, България;
 „Света Троица (Гергети)“, Грузия;

Други 
 Света Троица, квартал в София;
 Препратка към т.нар. Капитолийска троица.

Вижте също 
 Петдесетница, денят на Света Троица.